Такач () — угорське прізвище.

 Василь Такач (1879—1948) — єпископ Русинської греко-католицької церкви, апостольський екзарх США, титулярний єпископ Зели.
 Габор Такач — угорський веслувальник на каное.
 Геза Такач (1899—1964) — угорський футболіст, захисник.
 Еньо Такач — австрійський піаніст та композитор.
 Йожеф Такач (1904—1983) — угорський футболіст, нападник.
 Карой Такач — угорський стрілець, чемпіон Олімпійських ігор 1948 та 1952 років.
 Крістіан Такач (* 1985) — угорський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2004, 2008, 2012, 2016 років.
 Міклош Такач (1906—1967) — угорський лісовод і соціал-демократичний політик, член родини Такач-де-Саар.
 Рональд Такач (1998) — угорський футболіст родом з України, півзахисник.
 Силвестер Такач (1940) — югославський футболіст, нападник Олімпійський чемпіон 1960 року.
 Тамаш Такач (* 1998) — угорський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2020 року.
 Тібор Такач — угорський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Шандор Такач — угорський шахіст, срібний призер Олімпіади-1930.
 Юлія Такач — іспанська легкоатлетка угорського походження.

Угорські прізвища